Gagnon ist der Familienname folgender Personen:

 Aaron Gagnon (* 1986), kanadischer Eishockeyspieler
 Alain Gagnon (1938–2017), kanadischer Komponist und Musikpädagoge
 André Gagnon (1936–2020), kanadischer Komponist, Pianist, Dirigent und Schauspieler
 Aurore Gagnon (1909–1920), kanadisches Verbrechensopfer
 Clarence Gagnon (1881–1942), kanadischer Maler
 Claude Gagnon (1950–2012), kanadischer Biochemiker 
 Claudia Gagnon (* 1998), kanadische Shorttrackerin
 Édouard Gagnon (1918–2007), kanadischer Kurienkardinal der römisch-katholischen Kirche
 Francesca Gagnon (* 1957), kanadische Sängerin und Schauspielerin
 Jean Gagnon (1941–2016), kanadischer Geistlicher, Bischof von Gaspé
 Jérémy Gagnon-Laparé (* 1995), kanadischer Fußballspieler
 John H. Gagnon (1931–2016), US-amerikanischer Soziologe und Sexologe
 Joseph-Roméo Gagnon (1903–1970), kanadischer Geistlicher, Bischof von Edmundston
 Luke Gagnon, kanadischer Westernreiter
 Marc Gagnon (* 1975), kanadischer Eisschnellläufer
 Marc-Antoine Gagnon (* 1991), kanadischer Freestyle-Skifahrer 
 Marie-Michèle Gagnon (* 1989), kanadische Skirennläuferin
 Marie-Pierre Boudreau-Gagnon (auch Marie-Pier Boudreau-Gagnon; * 1983), kanadische Synchronschwimmerin 
 Michel-Joseph-Gérard Gagnon (1933–2004), kanadischer Geistlicher, Bischof von Laghouat
 Onésime Gagnon (1888–1961), kanadischer Politiker
 Pierce Gagnon (* 2005), US-amerikanischer Schauspieler
 Rene Gagnon (1925–1979), US-amerikanischer Soldat
 Richard Joseph Gagnon (* 1948), kanadischer Geistlicher, Erzbischof von Winnipeg
 Robert A. J. Gagnon (* 1958), US-amerikanischer Theologe und Hochschullehrer
 Sean Gagnon (* 1973), kanadischer Eishockeyspieler

Gagnon ist der Name folgender Orte:

 Gagnon (Québec) in der Provinz Québec, Kanada